Willem I van Luxemburg (1070–1129), graaf van Luxemburg van 1096 tot 1129.
 Willem III van Saksen (1425–1482), erfelijk hertog Willem I van Luxemburg van 1439 tot 1443.
 Willem I der Nederlanden (1772-1843), koning der Nederlanden, groothertog van Luxemburg (1815-1840), prins van Oranje-Nassau
 Willem II der Nederlanden (1792-1849), koning der Nederlanden, groothertog van Luxemburg (1840-1849), prins van Oranje-Nassau
 Willem III der Nederlanden (1817-1890), koning der Nederlanden, groothertog van Luxemburg (1849-1890), prins van Oranje-Nassau
 Willem IV van Luxemburg (1852-1912), groothertog van Luxemburg, hertog van Nassau (1905-1912)
 Willem van Luxemburg (1963), prins van Luxemburg, prins van Nassau
 Willem van Luxemburg (1981), erfgroothertog van Luxemburg, erfprins van Nassau (2000)

Zie ook 
 Willem van Nassau (doorverwijspagina)